Pinto steht für:

 Pinto (Familienname), portugiesischer Familienname
 Pinto, Farbzucht für Pferde, siehe Schecke (Pferd) #Pinto
 Pinto (Lunchbox), thailändische Lunchbox
 Ford Pinto, PkW-Modell von Ford
 Pinto, Motorenbaureihe von Ford, siehe Ford OHC

Orte:
 Pinto (Spanien), Region Madrid, Spanien
 Pinto (Aguirre) in der Provinz Santiago del Estero, Argentinien
 Pinto (Chile) in Chile
 Pinto (Texas), Vereinigte Staaten
 Citta Pinto in Malta
 Serpa Pinto, früherer Name von Menongue, Angola

Siehe auch:
 Gallo Pinto, Gericht in Nicaragua und Costa Rica
 Estádio Governador Magalhães Pinto, Fußballstadion in Belo Horizonte, Brasilien